Madonna della Libera ima više značenja:
 Madonna della Libera, Benevento
 Madonna della Libera, Foggia